Miejscowości w Polsce:
 Poznachowice Dolne
 Poznachowice Górne